Waldheide ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Waldheide, Lichtung im Stadtwald von Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland
 Waldheide (Heidenoldendorf), Ortsteil von Heidenoldendorf, Stadt Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Waldheide (Oberwinter), Ortsteil von Oberwinter, Stadt Remagen, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Waldheide, bis 1939 Schwentoschrine, Kreis Militsch, Schlesien, seit 1945: Świętoszyn, Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Waldheide, Kreis Obornik, Wartheland/Posen, seit 1945: Podlesie (Oborniki), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Waldheide, bis 1938 Schillehnen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Pogranitschny (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland